Квітне́ве (до 1963 — Сталінка) — село в Україні, у Чоповицькій селищній громаді Коростенського району Житомирської області. Населення становить 168 осіб.

Історія 
Відоме 30-х років XX століття як хутір. Тепер тут є магазин і клуб.

Посилання 
 Погода в селі Квітневе

Джерела 
 Костриця М. Ю., Кондратюк Р. Ю., Тимошенко В. І. Історико-географічний словник Малинщини. — Малин, 2005. — С. 26. — ISBN 966-9184-05-2

Села Житомирської області